Суперкубок Ісландії з футболу 2010 — 41-й розіграш турніру. Матч відбувся 4 травня 2010 року між чемпіоном Ісландії клубом Гапнарфйордур та володарем кубка Ісландії клубом Брєйдаблік.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway
 Матч на rsssf 

2010
Ісландія